Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Masters, se dispute à Los Angeles du 4 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Serena Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Dementieva et Janette Husárová.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer Kim Clijsters face à la numéro un mondiale et tenante du titre Serena Williams en finale. La Belge enregistre à cette occasion le premier de ses trois succès dans cette compétition, avant ceux de 2003 et 2010. Elle devient l'unique joueuse ayant battu (successivement) Justine Henin, Venus Williams et sa sœur Serena au cours d'un même tournoi.

Elena Dementieva et Janette Husárová remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2002
Masters
Sport en Californie en 2002
Compétition de tennis à Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 2002
Sport en novembre 2002